Фраксион Нуево Линдеро има више значења:

 Фраксион Нуево Линдеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксион Нуево Линдеро, Ваљехо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику